Половинкинська сільська рада — сільське поселення, Рубцовський район, Алтайський край, Росія
 Половинкинська сільська рада — колишня сільська рада, Старобільський район, Луганська область, Україна